Mandla (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Mandla (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mandla